Ел Тигреро има више значења:

 Ел Тигреро (Санта Марија Тонамека), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Тигреро (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику